Harvard anvendes ofte som en kort form for Harvard University, et universitet i Cambridge i Massachusetts i USA.

Harvard kan også henvise til:

Personer 
 Allison Harvard (født 1988), model og tv-kendis
 Jack Harvard (født 1946), amerikansk politiker
 John Harvard (Harvard) (1607–1638), person, som Harvard University er opkaldt efter
 John Harvard (politiker) (1938–2016), tidlige Lieutenant-Governor of Manitoba

Boston området 
 Harvard College, afdeling ved Harvard University
 Harvard Crimson, Harvard University’s atletikprogram
 The Harvard Crimson, studenteravis ved Harvard University
 Harvard Bridge, en bro over Charles River nær Massachusetts Institute of Technology
 Harvard (MBTA station), en undergrundsstation

Byer 
 Harvard, Illinois, en by i USA
 Harvard, Massachusetts, en by i USA
 Harvard, Nebraska, en by i USA
 Harvard, Idaho, en by i USA

Fly 
 North American T-6 Texan, et fly, der særlig i Europa blot blev kaldt Harvard.

Andet 
 Harvard 736 (planet), en småplanet i kredsløb om Solen.
 Fender Harvard, en guitarforstærker.